Наталья Терехова:
 Терехова, Наталья Александровна (род. 1982) — российская актриса.
 Терехова, Наталья Андреевна (род. 1967) — российская гитаристка, рок-музыкант, звукорежиссёр, веб-мастер.